Virgil (variantă Virgiliu, variantă arhaică românească Vârjoghe, grafiat și Vîrjoghe) este un nume de origine latină. 

Numele se poate referi la:
 Virgiliu (Publius Vergilius Maro), poet latin
 Sfântul Virgil, benedictin irlandez stabilit în Austria
 Virgil Madgearu, economist și politician român
 Virgil Ierunca, om de litere, lider anticomunist român
 Virgil Cândea, intelectual și academician român
 Virgil Nemoianu, om de litere

Prenume masculine